Highland Village (Kalifornia)
 Highland Village (Teksas)

Zobacz też